Neocrepidodera är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Heikertinger 1911. Neocrepidodera ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Neocrepidodera